, groupe britannique de métal progressif formé en 1995 ;
 , douzième album studio d'Electric Light Orchestra sorti en  ;
 , jeu vidéo développé en  par Chris Crawford ;
 , roman de Dafydd Ab Hugh publié en 1994 ;
 ,  de la 1 saison de Red Dwarf ;

 ,  de la  de  ;